Catherine Ann "Cathy" Fitzpatrick (født 1956 i Ravenglass), også kendt under sit pseudonym "Prokofy Neva," er en amerikansk menneskerettighedsaktivist, russisk-engelsk oversætter, journalist, blogger og kommentator om menneskerettighedsspørgsmål, Rusland, demokrati, teknologi, virtuelle verdener (især Second Life) og online-spil. Hun har arbejdet for flere NGO'er på menneskerettighedsområdet og er tidligere forskningschef ved Human Rights Watch, tidligere redaktør af Radio Free Europe / Radio Libertys magasin "(Un)Civil Societies," og tidligere direktør og chefrepræsentant til FN for Den Internationale Liga for Menneskerettigheder (International League for Human Rights]). Hun har skrevet om psykiatriske overgreb i Sovjetunionen, og var en af de første fra vesten til at besøge en sovjetisk Gulaglejr. Hun har oversat 30 russiske bøger af forfattere som Josef Stalin, Boris Jeltsin og Vladimir Putin. Som teknologikommentator er hun kritiker af "Google, Internet, web 2.0, open source-bevægelsen, teknokommunisme (et begreb opfundet af hende), software-kulter, singularitet og andre nørd-religiøse doktriner." I 2010 kritiserede hun WikiLeaks for at være motiveret af anarki. I onlinespil er hun mest kendt som en kritiker af Woodbury University's Second Life-campus, hvilket resulterede i et forbud mod uddannelsesinstitutioner fra Second Life, der fik stor opmærksomhed, og også som skribent om online fjerkræopdrætspil. Fitzpatrick er bosat i New York City.

Nogle udgivelser 
 Catherine A. Fitzpatrick, Moscow's independent peace movement, U.S. Helsinki Watch Committee, 1982
 Mary Jane Camejo & Catherine A. Fitzpatrick, Violations of the Helsinki accords, Yugoslavia, Helsinki Watch report, Human Rights Watch, 1986, , 
 Ludmila Alekseeva & Catherine A. Fitzpatrick, Nyeformaly: Civil society in the USSR, Helsinki Watch report, 1990, , 
 Catherine A. Fitzpatrick, USSR: human rights under glasnost, Human Rights Watch, 1989
 Catherine A. Fitzpatrick, Psychiatric Abuse in the Soviet Union, Human Rights Watch, 1990, ,

Udvalgte oversættelser 
 Tatyana Mamonova (ed.), Women and Russia : feminist writings from the Soviet Union, Beacon Press, 1984, trans. by Rebecca Park and Catherine A. Fitzpatrick, , 
 Leo Timofeyev, Russia's Secret Rulers, Alfred A. Knopf, 1992, trans. by Catherine A. Fitzpatrick
 Alexander Yakovlev, The Fate of Marxism in Russia, Yale University Press, 1993, trans. by Catherine A. Fitzpatrick
 Evgeniia Alats, The State Within a State: The KGB and Its Hold on Russia—Past, Present, and Future, Farrar, Straus, Giroux, 1994, trans. by Catherine A. Fitzpatrick
 Boris Yeltsin, The Struggle for Russia, Random House, 1994, trans. by Catherine A. Fitzpatrick
 Michael Scammell (ed.), The Solzhenitsyn Files, IL Edition Q, 1995, trans. by Catherine A. Fitzpatrick
 Yegor Ligachev, Inside Gorbachev's Kremlin: The Memoirs of Yegor Ligachev, trans. Catherine A. Fitzpatrick, Michele A. Berdy, Dobrochna Dyrcz-Freeman, and Marian Schwartz (Boulder, CO: Westview Press, 1996)
 The unknown Lenin, Yale University Press, 1996, trans. by Catherine A. Fitzpatrick, , 
 First person: an astonishingly frank self-portrait by Russia's president, PublicAffairs, 2000, trans. by Catherine A. Fitzpatrick, ,

Kilder 

Menneskerettighedsaktivister
Forfattere fra USA